Алекса́ндр Семёнович Пономарёв (23 апреля 1918, село Корсунь, Донецко-Криворожская республика — 7 июня 1973, Москва, СССР) — советский футболист и футбольный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1946). Заслуженный тренер СССР (1964). Заслуженный тренер УССР (1961).

Биография 

Начал играть в 1933 году в Горловке в юношеской команде «Динамо».

В 1936 году (по июнь) играл в команде «Угольщики» (Горловка). В июле того же года перешёл в «Дзержинец-СТЗ» (Сталинград), принял участие в 7 из 8 официальных матчей и забил как минимум 7 из 13 голов команды.

В октябре 1936 провел две игры за «Спартак» Харьков. Однако не смог найти общий язык с тренером Николаем Кротовым и вскоре покинул команду.

В начале 1937 вернулся в Сталинград, где продолжил выступления за «Трактор». Вместе с Пономарёвым клуб поднялся из первой лиги в высшую.

В высшей лиге Пономарёв дебютировал 13 мая 1938 года в матче «Локомотив» (Тбилиси) — «Трактор». Игра закончилась вничью 1:1, а Пономарёв став автором единственного мяча в составе гостей.

По итогам сезона 1938 Пономарёв стал лучшим бомбардиром в лиге с 19 мячами, разделив первенство с Макаром Гончаренко. Способствовал раскрытию бомбардирского таланта Пономарёва удачный шаг нового тренера «Трактора» Юрия Ходотова, который перевёл Пономарёва в 1938 году с места инсайда в центр линии нападения.

В 1939 году «Трактор» начал использовать игровое построение «дубль-ве», благодаря чему стал грозой ведущих клубов страны. Так, в 1-м круге чемпионата 1939 года в домашней игре 1 июля сталинградцы победили чемпионов страны — футболистов московского «Спартака» — со счётом 3:1. Автором 2-х мячей стал Пономарёв. Благодаря этой победе «Трактор» догнал по очкам «Спартак» и делил с ним 1-е место в турнирной таблице.

Однако уже следующие 2 календарные игры «Трактор» проиграл — сталинскому «Стахановцу» 2:4 и ленинградскому «Сталинцу» 1:7. Причиной стал «перевод» ведущих игроков «Трактора» в столичные команды — Пономарёва в московское «Динамо» и Василия Проворнова в ЦДКА. Против данного самоуправства со стороны столичных клубов выступили Сталинградская партийная организация и ряд общественных организаций, обратившиеся за помощью в ЦК ВКП(б). В результате уже 28 июля 1939 на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) под председательством И. Сталина было принято решение о недопустимости данных своевольных решений, об отмене призыва футболистов «Трактора» в ряды РККА и о переигровке матчей «Трактор» — «Стахановец» и «Сталинец» — «Трактор».

По итогам 1-го круга, имея 2 игры в запасе, «Трактор» занял 3-е место в лиге с 17 очками, уступая 3 очка лидеру — московскому «Спартаку». Второй круг у сталинградцев был менее успешен, однако по итогам сезона команда показала наилучший результат за всю историю своих выступлений в высшей лиге — 4-е место.

В 1941 году секретариат ВЦСПС решил сконцентрировать всех лучших футболистов профсоюзных команд в две базирующиеся в Москве сборные, получившие название «Профсоюзы-1» и «Профсоюзы-2», которые и были заявлены в высшую лигу. Одновременно ликвидировались столичные профсоюзные клубы «Локомотив», «Торпедо», «Крылья Советов» и «Металлург». В команду «Профсоюзы-1» перевели также трёх футболистов сталинградского «Трактора», включая Пономарёва. В новой команде он играл вплоть до начала войны.

С июля 1941 — в составе московского «Торпедо». В 1945 вместе с клубом завоевал бронзу чемпионата СССР, а в 1946 году с 18 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В 1948 году вошёл в список 33 лучших футболистов сезона в СССР — под № 1 на позиции центрфорварда.

В 1949 году помог клубу (будучи уже капитаном автозаводцев) стать обладателем Кубка СССР. В том же году установил клубный рекорд результативности «Торпедо» за один сезон — 23 мяча.

В 1951 вернулся на Украину, где 2 года играл за «Шахтёр» (Сталино), был капитаном команды.

Игровая характеристика 
Физически крепкий, смелый, нацеленный на ворота соперников форвард таранного типа. Твёрдо стоял на ногах в силовых единоборствах, мгновенно реагировал на ошибки защитников и вратарей. Обладал резким, скоростным рывком и мощными ударами с обеих ног, часто использовал удар с носка.

В анкете газеты «Советский спорт» так характеризовал свой любимый удар по мячу:«Следует подача справа - вперед, по диагонали. Находясь в полоборота к воротам, бью по летящему мячу».

Тренерская деятельность 
В 1952 году окончил школу тренеров при Центральном институте физической культуры.

В сентябре 1952 года, после отстранения от должности старшего тренера Константина Квашнина, был назначен исполняющим обязанности старшего тренера «Шахтёра» (Сталино). С 1953 — старший тренер «Шахтёра». В данной должности работал по июнь 1956 года.

В 1957—1958 годах был тренером юношеской сборной СССР.

В 1960—1961 годах возглавлял харьковский «Авангард». При Пономарёве харьковский клуб показал свой лучший результат в чемпионатах СССР — 6-е место в 1961 году.

После этого успеха в 1962 году был приглашён в московское «Динамо», которое в предыдущем сезоне заняло лишь 11-е место. Первым шагом Пономарёва на новом посту стало резкое увеличение объёма тренировочной работы и выстраивание игры по схеме 4-2-4. Пономарёв личными качествами сумел сплотить игроков, и уже в 1963 году клуб стал чемпионом страны по футболу. Этот успех стал вершиной тренерских достижений Пономарёва на клубном уровне. Тренером «Динамо» был до мая 1965 года.

С июня 1965 — тренер школы «Динамо» (Москва).

В 1966 году первым из советских тренеров уехал работать по контракту в западный клуб — в финский «Упон Палло» из города Лахти. В Финляндии отработал три сезона.

Вернувшись в 1969 в СССР, возглавил ереванский «Арарат», с которым работал до окончания сезона 1970 года.

В 1971 году стал старшим тренером олимпийской сборной СССР, в 1972 году работал старшим тренером первой сборной СССР. Под его руководством сборная СССР стала вторым призёром чемпионата Европы 1972 года и третьим призёром футбольного турнира Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

Один из авторов книги «Тренеры рассказывают» (1975).

Похоронен на  (43 уч.).

Достижения

Командные

В качестве игрока 
 Обладатель Кубка СССР: 1949
 Бронзовый призёр Чемпионатов СССР: 1945 (в составе «Торпедо»), 1951 (в составе «Шахтёра»)

В качестве тренера 
 Чемпион СССР: 1963
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1972
 Вице-чемпион Европы: 1972

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата: 1938 (19 мячей), 1946 (19 мячей)
 Лучший бомбардир розыгрышей Кубка СССР: (34 гола)
 3-й бомбардир московского «Торпедо» в чемпионатах СССР: (83 гола)
 Член клуба бомбардиров имени Григория Федотова (168 забитых мячей)
 Член клуба Олега Блохина: (184 забитых мяча)
 В список 33 лучших футболистов сезона в СССР входил 3 раза — 1948 (№ 1), 1949 и 1951 (№ 2)

Статистика выступлений 

 Прочие — международные товарищеские встречи

Кроме того, Пономарёв участвовал в ряде, которые позже, по разным причинам, были аннулированы:
 12.07.1940, чемпионат СССР, «Локомотив» (Тб) — «Трактор» 0:1, автор единственного мяча в игре
 14.05.1948, чемпионат СССР, «Локомотив» (Хар) — «Торпедо» (М) 1:1, автор единственного мяча «Торпедо»
 05.10.1948, Кубок СССР, 1/4 финала, ЦДКА — «Торпедо» (М) 4:2, автор одного из мячей «Торпедо»

Семья 
Жена — Тамара Генриховна, дочери Ирина и Наталья.

Младший брат Виктор (род. 1924) также был футболистом, играл за ВВС и «Торпедо» (Москва). Погиб в 1972 году.

Киновоплощения 
 Виталий Хаев — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», 2019 год.

Память 
 13 июня 2018 года к 100-летию со дня рождения состоялось торжественное открытие мемориальной доски Александру Пономарёву. Она установлена на доме по адресу: Москва, 2-я Песчаная улица, д. 2 к. 4, где он прожил более 20 лет.
 21 июля 2019 года трибунам «ВТБ-Арены» были присвоены имена легендарных тренеров «Динамо». Трибуна А названа в честь А. Пономарёва.

Примечания

Литература 
 Ясенов Е. Вах, Вах, Пономарь! [бывший футболист ФК «Шахтёр» А. Пономарёв] // Шахтёр. — 2009. — № 11. — С. 62.
 Хохлюк В. Бомбардиры Украины. — Ровеньки, 2011. — С. 10. — ISBN 978-966-534-344-8

Ссылки 
 
 Статистика Александра Пономарёва на сайте «Footballplayers.ru»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Шахтёр» Горловка
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Спартак» Харьков
Игроки ФК «Профсоюзы-1»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Члены Клуба Григория Федотова
Футбольные тренеры СССР
Тренеры сборной СССР по футболу
Тренеры ФК «Шахтёр» Донецк
Тренеры ФК «Металлист»
Тренеры ФК «Динамо» Москва
Тренеры ФК «Куусюси»
Тренеры ФК «Арарат» Ереван
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Члены КПСС